Арамашевская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Арамашевская волость — в составе Верхотурского уезда Пермской губернии.
 Арамашевская волость — в составе Ишимского округа Тобольской губернии.